Ivan Pavlov, een Russisch fysioloog die de klassieke conditionering ontdekte
Hond van Pavlov, het bekendste experiment van Ivan Pavlov
Pavloveffect, de associatie die ontstaat tussen een voorwaardelijke prikkel en een voorwaardelijke reflex
Dmitry Pavlov, een Russische generaal uit de Tweede Wereldoorlog
Aleksandar Malinov, een Bulgaars politicus
Pavlov (radioprogramma), een Nederlands radioprogramma
Pavlov (televisieprogramma), een Nederlands wetenschappelijk tv-programma

Pavlov kan ook verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Pavlov (okres Břeclav)
 Pavlov (okres Havlíčkův Brod)
 Pavlov (okres Jihlava)
 Pavlov (okres Kladno)
 Pavlov (okres Pelhřimov)
 Pavlov (okres Šumperk)
 Pavlov (okres Žďár nad Sázavou)

Zie ook 
 Mount Pavlof, een vulkaan op het Alaska-schiereiland